Lake Alexandrina ist der Name folgender Seen:

 Lake Alexandrina (South Australia), See in South Australia, Australien
 Lake Alexandrina (Neuseeland), See in der Region Canterbury, Neuseeland